Пуйо́ль () — іспанське і каталонське прізвище.

Відомі носії 

 Карлес Пуйоль (нар. 1978) — іспанський футболіст
 Пабло Пуйоль (нар. 1975) — іспанський актор

Див. також 
 Пужоль